Naxal Youth Alliance é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2003/04.

Clubes de futebol do Nepal